Mahonie (plant), de mahoniestruik
Mahonie (hout), mahoniehout van bomen